89. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w dniach od 2 do 11 kwietnia 2010 w stolicy Białorusi, Mińsku. Były to równocześnie 23. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Skład reprezentacji Polski

kobiety 
 Marzena Karpińska – srebrny medal (48 kg) - 179 kg (83+96)
 Joanna Łochowska – 6. (53 kg) - 186 kg (83+103)
 Marieta Gotfryd – brązowy medal (58 kg) - 206 kg (96+110)
 Anna Leśniewska – 7. (63 kg) - 203 kg (88+115)
 Ewa Mizdal – 6. (69 kg) - 220 kg (97+123)
 Agata Wróbel – 8. (+75 kg) - 215 kg (95+120)
 Sabina Bagińska – 7. (+75 kg) - 227 kg (102+125)

mężczyźni 
 Maciej Przepiórkiewicz – DNF (56 kg) - (104+ niezaliczone próby na 130 kg)
 Tomasz Rosoł – 6. (69 kg) - 287 kg (130+157)
 Piotr Chruściewicz – 8. (77 kg) - 332 kg (145+187)
 Krzysztof Szramiak – srebrny medal (77 kg) - 351 kg (160+191)
 Sebastian Pawlikowski – 10. (85 kg) - 300 kg (147+153)
 Arsen Kasabijew – złoty medal (94 kg) - 392 kg (176+216)
 Arkadiusz Michalski – 4. (94 kg) - 368 kg (163+205)
 Kornel Czekiel – 7. (105 kg) - 388 kg (178+210)

Tabela medalowa

Medale

Tabela dwuboju

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2010 w sporcie
2010 na Białorusi